Александр Дюма () — станция линии 2 Парижского метрополитена, расположенная на границе XI и XX округов Парижа.

История 
 Станция открылась 31 января 1903 года в составе пускового участка Анвер — Александр Дюма. До 13 сентября 1970 года станция называлась «Баньоле» по улице, располагающейся к северу от станции метро. Переименование было связано с устранением путаницы, возникшей при строительстве на линии 3 станции «Порт-де-Баньоле». Современное название связано с улицей Александр Дюма, расположенной к югу от станции.
 В 2016 году станция принимала участие в первоапрельской акции, в ходе которой она на один день сменила название на «Три мушкетёра».
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель незначительно снизился до  пассажиров (127 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XI округа Парижа
Станции метрополитена XX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1903 году